Das World 14.1 Tournament 2014 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 14 und 1 endlos. Es fand vom 4. bis 9. August 2014 im New Yorker Stadtteil Astoria statt und wurde von Dragon Promotion veranstaltet.

Der Engländer Darren Appleton gewann das Turnier durch einen 200:27-Finalsieg gegen den Amerikaner Shane van Boening.

Titelverteidiger Thorsten Hohmann schied in der zweiten Runde gegen den Philippiner Warren Kiamco aus.

Modus

Gruppenphase 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit je acht Spielern aufgeteilt. Jeder Spieler spielte einmal gegen jeden Spieler seiner Gruppe. Wer zuerst 100 Punkte erreichte, gewann das Spiel. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe gelangten dann in die nächste Runde.

K.-o.-Phase 
Die 32 nach der Gruppenphase verbliebenen Spieler, traten anschließend im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Die Spiellänge wurde von 100 auf 150 erhöht. 
Die anschließend verbliebenen 16 Spieler spielten schließlich bei einem Ausspielziel von 200 Punkten im K.-o.-System gegeneinander.

Finalrunde

Weblinks 
 The World 14.1 Tournament 2014 auf azbilliards.com
 Spielplan auf azbilliards.com

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Queens
Billardturnier in New York City